Warlus (Pas-de-Calais)
 Warlus (Somme)